Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stanislas Wawrinka che ha battuto in finale Christophe Rochus che si è ritirato sul punteggio di 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (primo turno)
 Kristof Vliegen (quarti di finale)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Christophe Rochus (finale)

 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Assente
 Stanislas Wawrinka (Campione)
 Tomas Tenconi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2004